Termin  ima više značenja.

 Serinska racemaza, enzim
 Siera Blanka regionalni aerodrom, kod aerodroma